Acre de los Héroes puede hacer referencia a:

Acre de los Héroes, un monumento situado en Pretoria.
Acre de los Héroes, un monumento situado en Windhoek.
Acre de los Héroes Nacionales, un monumento situado en Harare.